32. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet odbyły się w dniach 7–20 czerwca 2009 na Łotwie. W turnieju wystąpiło 16 drużyn. W pierwszej fazie drużyny zostały podzielone na cztery grupy po cztery zespoły.

Uczestniczki turnieju występowały w trzech miastach: Lipawa, Valmiera oraz w Rydze, gdzie odbyła się cała faza finałowa włącznie z finałem.

Obiekty

Kwalifikacje

Kwalifikacje

Zespoły zakwalifikowane 
  Łotwa - gospodarz
  Rosja,  Hiszpania,  Białoruś,  Czechy - pięć najlepszych zespołów Mistrzostw Europy 2007
  Izrael,  Litwa - dwa najlepsze zespoły Grupy A
  Turcja,  Polska - dwa najlepsze zespoły Grupy B
  Francja,  Słowacja - dwa najlepsze zespoły Grupy C
  Grecja,  Serbia - dwa najlepsze zespoły Grupy D
  Węgry - najlepszy zespół z trzecich miejsc

Składy

Grupy

Faza zasadnicza

Grupa E

Grupa F

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8

Kwalifikacja końcowa XXXII Mistrzostw Europy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona mistrzostw

2009
2009 w koszykówce
2009 na Łotwie
Koszykówka na Łotwie